Kobylanka peut désigner en Pologne :
 Kobylanka, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Kobylanka, village de la voïvodie de Mazovie
 Kobylanka, gmina du powiat de Stargard dans la voïvodie de Podlachie
 Kobylanka, village de la voïvodie de Podlachie
 Kobylanka, village de la voïvodie de Poméranie occidentale